E12 kan syfta på:

 E12 – en europaväg som börjar i Mo i Rana i Norge och slutar i Helsingfors i Finland
 E12 (resistorserie) – inom elektronik en standardiserad serie 
 M3/E12 (ånglok) – ett ånglok inom Statens Järnvägar
 BMW E12 – en personbil, tillverkad av den tyska biltillverkaren BMW mellan 1972 och 1981